Haiden steht für:
 die Gebetshalle in einem japanischen Shinto-Schrein, siehe Shintō-Schrein #Zeremonienhallen

Haiden heißen folgende geographische Objekte:
 Haiden (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haiden (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haiden (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Haiden (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Haiden (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil von Kirchschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Haiden (Gemeinde Martinsberg), Ortsteil von Martinsberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Haiden (Gemeinde Bad Ischl), Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haiden (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haiden (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Haiden (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft von Kirchberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haiden (Gemeinde St. Johann), Ort bei Sankt Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haiden (Gemeinde Tamsweg), Katastralgemeinde von Tamsweg, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Haiden (Gemeinden Eibiswald, Wies), Ortsteil von Eibiswald und Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Haiden ist der Name folgender Personen:
 ein österreichisches Rittergeschlecht, Haiden zu Guntramsdorf (und Achau)

 Christine Haiden (* 1962), österreichische Autorin
 Günter Haiden (1926–2004), österreichischer Politiker
 Laurenz Haiden (1449–1486), österreichischer Ritter und Politiker, Bürgermeister von Wien
 René Alfons Haiden (* 1930), österreichischer Bankmanager

Siehe auch:

 Haid
 Haide
 Haidt
 Hayd
 Haydn (Begriffsklärung)
 Heid
 Heide